Il singolare maschile  del torneo di tennis Sydney International 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Karol Kučera che ha battuto in finale Tim Henman 7–5, 6–4

Teste di serie 

 Patrick Rafter (semifinali)
 Jonas Björkman (primo turno)
 Carlos Moyá (primo turno)
 Sergi Bruguera (primo turno)

 Àlex Corretja (primo turno)
 Tim Henman (finale)
 Albert Costa (quarti di finale)
 Cédric Pioline (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sydney International 1998
ATP Tour 1998